Jane Meriel Dawnay, nascida Grosvenor (8 de fevereiro de 1953) é a filha mais jovem de Robert Grosvenor, 5º Duque de Westminster.

Em 10 de setembro de 1977, ela casou-se com Guy Innes-Ker, 10° Duque de Roxburghe. O Duque e a Duquesa de Roxburghe tiveram três filhos:

 Rosanagh Viola Alexandra Innes-Ker, nascida em 1979.
 Charles Innes-Ker, Marquês de Bowmont e Cessford, nascido em 18 de fevereiro de 1981.
 Edward Arthur Gerald Innes-Ker, nascido em 1984.

O casal se divorciou em 1990. Em 11 de junho de 1996, Lady Jane Innes-Ker casou-se com seu primo Edward William Dawnay; ambos são bisnetos de Hugh Grosvenor, 1º Duque de Westminster. Lady Jane Dawnay é uma madrinha da princesa Beatrice de Iorque.

Família Grosvenor
Filhas de duques